Moonflower (Sarmanto) - album van Heikki Sarmanto
 Moonflower (Santana) - album van Carlos Santana
 Moon Flower (The Underneath) - album van The Underneath

 Moonflowers (band) - Britse band
 Margaret Mee and the Moonflower - Braziliaanse documentaire uit 2012